Glen Ridge (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Glen Ridge (Nova Jersey), població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.